Le patronyme Defossé fait référence à une maison se trouvant dans un fossé ou près d'un lieu portant ce nom.

Variantes : Defosse, Defosset, Defossez, , Lafosse, , , Fosset.

Patronyme 

 Adolphe-Édouard Défossé, homme politique français ;
 Alain Defossé, écrivain et traducteur français ;
 Gaston Défossé, banquier et économiste français, membre de l'Institut ;
 Henri Defossé (1883-1956), chef d'orchestre, professeur, pianiste et compositeur français
 Jean-Claude Defossé, journaliste belge, ayant entamé depuis 2009 une carrière politique ;
 Robert Défossé, footballeur français.

Defosse 

 Raymond Defosse (1897-1956), résistant français, Compagnon de la Libération.
 Marcel Defosse (Denis Marion) (1906-2000), écrivain belge francophone.

Defosset 
 Léon Defosset (1925-1991), homme politique belge.

Defossez 
 Alfred Defossez (1932-), artiste peintre et lithographe français ;
 Jean-Marie Defossez (1971-), écrivain belge ;  
 René Defossez (1905-1988), compositeur et chef d'orchestre belge ;
 Roger Defossez (1932-), dramaturge et un comédien français.